Die Hovedserien 1951/52 war die achte Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die vierte Saison unter dem Namen Hovedserien. Die Spielzeit begann am 29. Juli 1951 und endete mit dem Finalspiel am 22. Juni 1952.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 14 Spiele absolvierte. Die jeweils beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Der Meister wurde in einem Finalspiel zwischen den beiden Gruppensieger ermittelt. Im Vergleich zur Vorsaison wurden die Gruppen zum Teil neu eingeteilt.

Saison 
Fredrikstad FK wurde zum zweiten Mal hintereinander norwegischer Meister. Insgesamt war es der fünfte Meistertitel.

Von den Aufsteigern mussten FK Kvik und SK Snøgg wieder absteigen.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

|}

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Statistiken 1951/52

Fußballsaison 1951/52
Eliteserien-Saison (Fußball)